

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Tennys Sandgren derrotó en la final a Nikola Milojević.

Cabezas de serie 

  Ernesto Escobedo (Cuartos de final)
  Stefan Kozlov (Cuartos de final)
  Henri Laaksonen (Primera ronda, retiro)
  Vasek Pospisil (Baja)

<ol start=5>
  Marco Trungelliti ''(Cuartos de final)
  Teimuraz Gabashvili ''(Semifinales)
  Dennis Novikov ''(Semifinales)
  Marcelo Arévalo ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tempe 2017